Канчанабури () — одна из 77-и провинций Таиланда, крупнейшая по площади среди западных провинций. Канчанабури не имеет прямого выхода к морю, граничит с провинциями Так, Утхайтхани, Супханбури, Накхонпатхом, Ратбури, на западе граничит с Мьянмой — штатами Карен и Мон, административной областью Танинтайи.

Географическое положение 

Центральную и северо-западную части провинции занимают невысокие горы. Граница с Мьянмой проходит по хребту Билау (в Мьянме носит название Танинтайи), параллельно которому протягивается хребет Танантаунджи. Между этими хребтами лежат долины рек Кхуэной и Кхвэяй, которые, выходя на Менамскую низменность, сливаются в городе Канчанабури, образуя реку Мэкхлонг. В верховьях главных рек провинции построены гидроузлы, образовавшие водохранилища Кхаулэм и Шринагариндра.

Климат

Административное деление 

Провинция подразделяется на 13 районов (ампхе), которые в свою очередь, состоят из 98 подрайона (тамбон) и 887 поселений (мубан).

Ссылки 
 Website of province (Таил.)
 Kanchanaburi 

 
Провинции Таиланда